

Patronyme 

 Thomas Bohier (v. 1460-1523), haut fonctionnaire français ;
 Antoine Bohier (v. 1462-1519), cardinal français ;
 Jean Bohier (1464-1512), ecclésiastique français ;
 Antoine II Bohier (mort avant 1560) fils de Thomas Bohier ;
 Nicolas de Bohier (1469-1539), jurisconsulte et parlementaire français.